Alram ist der Name folgender Personen:

 Alram I. (Ortenburg) († vor 1399), Graf zu Dorfbach
 Alram II. (Ortenburg) († 1460), Graf von Ortenburg
 Alram Karl Gottfried Hans Ladislaus Graf zu Ortenburg (1925–2007) 
 Alram (Abt) († 1122), Abt des Stiftes Kremsmünster

Alram ist der Familienname folgender Personen:
 Hieronymus Alram (1754–1825), österreichischer Prämonstratenser und Komponist
 Maximilian Alram (* um 1674), Pfleger von Valley während des bayerischen Volksaufstandes 1705
 Michael Alram (* 1956), österreichischer Numismatiker

Alram ist ein Ortsname:
 Alram (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern